Покровск — название населённых пунктов:

Россия 
 Покровск — село в Козельском районе Калужской области.
 Покровск — деревня в Советском районе Марий Эл.
 Покровск — село в Ковылкинском районе Мордовии.
 Покровск — город, административный центр Хангаласского улуса Якутии.
 Покровск — с 1914 по 1931 год название города Энгельс Саратовской области.

Украина 
 Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город, административный центр Покровского района Украины.

Железнодорожные станции 
 Покровск (станция, Приволжская дорога) — железнодорожная станция в городе Энгельс Саратовской области, существует с 1894 года
 Покровск (станция, Донецкая дорога) — железнодорожная станция в городе Покровск Донецкой области, существует с 1881 года

См. также 
 Покровск-Уральский
 Покровский
 Покровка